Korvören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korvören, Nagu, Åboland, 
 Korvören, Lovisa, Nyland,

Se även
Korsören
Kornören

Robotskapade Finlandförgreningar